Ruta 16 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 16
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 16 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 16 (Chile)